Rothermel ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Rothermel (* 1948), ungarischer Fußballspieler
 Addison Rothermel (1892–1958), amerikanischer Schauspieler
 Franz Rothermel (1690/91–1759), pfälzischer Bauunternehmer
 Fridolin Rothermel (1895–1955), bayerischer Politiker
 Jim Rothermel (1941–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikpädagoge
 John Hoover Rothermel (1856–1922), US-amerikanischer Politiker
 Peter Frederick Rothermel (1817–1895), US-amerikanischer Porträt- und Historienmaler